Гео́ргий Ива́нович Дро́зд (28 мая 1941 — 10 июня 2015) — советский и украинский актёр, член национального союза кинематографистов Украины. Народный артист Украины (1999).

Биография 
Родился 28 мая 1941 году в Киеве в семье рабочего.

Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого в 1963 году.

Работал в:
 1963—1978 — Одесский академический русский драматический театр
 1978—1984 — Рижский русский театр имени Михаила Чехова
 1985—1988 — Современник
 1988—2005 — Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки.
 
Семья: Жена — актриса Анастасия Сердюк, сын — актёр Максим Дрозд, дочь — Клавдия Дрозд.

В 2013 году у актёра была установлено тяжёлое заболевание.
10 июня 2015 года Георгий Иванович скончался после продолжительной болезни.

Фильмография 

  — Здравствуй, Гнат! — Кочет
  — Дочь Стратиона
  — Верность — командир взвода
 1965 — Иностранка — пионервожатый
 1965 — Эскадра уходит на запад — провокатор
  — Земля, до востребования — лётчик из «Люфтганзы»
  — Ринг
  — Ответная мера — сварщик
  — Воздухоплаватель — лётчик-француз
  — Волшебный круг — Гуль
 1976 — Судьба барабанщика — офицер
  — Побег из тюрьмы
 1977 — Последний год Беркута
  — Артём — Валентин Федорович Стаховский
 1978 — Где ты был, Одиссей? — Фогель  — Вернёмся осенью — Привалов
 1979 — Казаки-разбойники — Толяша, бандит
  — Частное лицо — Сергей Сергеевич Тарасенко
  — 20-е декабря — Эболи
  — Без видимых причин — Мещеряков
 1982 — Грибной дождь — Виталий Павлович, исполняющий обязанности директора
 1982 — Людмила — Вашура
 1982 — Солнечный ветер — Трегубович, бывший муж Ады
  — Дважды рождённый — фон Бетгер
 1983 — Последний довод королей — Джордан Лимен, президент США
  — Колье Шарлотты — Яков Николаевич Гурский
 1984 — Три процента риска — Александр Николаевич
  — На крутизне
  — Звездочёт
 1986 — Мама, родная, любимая…
 1986 — Михайло Ломоносов — Тауберт
 1986 — Наградить (посмертно) — «Щербатый», уголовник
  — Моя дорогая
 1987 — Тёплый хлеб (короткометражный)
  — Грешник
  — Идеальное преступление — Оуэн Банафонте
  — Распад — Анатолий Степанович
 1990 — Война на западном направлении
  — Звезда шерифа — Бартолли
 1991 — Наваждение
 1991 — Подарок на именины — Каленик, тюремщик
 1991 — Сократ — Павсаний 1991 — Телохранитель
  — Венчание со смертью / Вінчання зі смертю 1992 — Катька и Шиз
 1992 — Цена головы (Россия, Украина) — следователь Комельо  — Вперёд, за сокровищами гетмана! (Украина, США)
 1993 — Западня — Вагман, богатый еврей  — Тёмные воды
 1994 — Империя пиратов
  — Двойник (Украина)
 1995 — Москаль-чародей
 1995 — Осторожно! Красная ртуть! (Украина) — Пекарь, профессор  — Блюстители порока — инспектор  — Вечера на хуторе близ Диканьки (2002) — Григорий Потёмкин 2001 — След оборотня — Василий Михайлович Шелехов  — Золушка — мажордом  — Право на защиту — работник мэрии  — Путеводитель
 2004 — Пять звёзд
 2004 — Русское лекарство — Пётр Кузьмич, акционер 2004 — Сорочинская ярмарка — портной  — Возвращение Мухтара-2
 2005 — Золотые парни (V эпизод)
 2005 — Один за всех
 2005 — Первое правило королевы
 2005 — Присяжный поверенный
  — Happypeople (Украина)
 2006 — Тайна Святого Патрика (Украина) — майор Николай Кузьмич Жарков в старости 2006 — Тайна Маэстро — отец Моцарта 2006 — Утёсов. Песня длиною в жизнь — Иосиф (Осип Калманович Вайсбейн), отец Утёсова  — Давай поиграем (Украина) — «Шеф» 2007 — Седьмой лепесток (Украина) — Тимофей Иванович 2007 — Секунда до… — Валерий Викторович 2007 — Сердцу не прикажешь (Украина) — Кирилл Бычковский 2007—2008 — Тяжёлый песок — Бернард Семёнович  — Как найти идеал — отец Маши 2008 — Красный жемчуг любви
  — В Париж! — полковник милиции  — Платон Ангел — Кирилл Баган, хозяин фирмы «Оазис»  — Доярка из Хацапетовки-3
 2011 — Пончик Люся — Шаповалов, высокопоставленный чиновник МВД
  — Дело для двоих — Архипов
  — Дом с лилиями — Карп Семёнович, сотрудник горкома КПСС

Примечания 

Народные артисты Украины
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Персоналии:Одесский русский драматический театр им. А. Иванова